«Без контрацепции…» — первый студийный альбом рэп-группы «Дымовая Завеса», вышедший в 2000 году. В том же году вышло переиздание. Альбом записывался в 1997—2000 годы, является одним из альбомов хип-хоп альянса «DРЕМУЧИЕ». Альбом был спродюсирован Дельфином. Также Дельфин участвовал в записи музыки альбома.

Список композиций 

Во втором издании трек «Эксперимент» был заменён на песню «Загадай желание».

Дополнительная информация 
 Альбом выходил только кассетным релизом.
 На развороте обложки альбома есть текст песни «Рано или поздно».

Примечания 

Альбомы Slimа
Альбомы Rap Recordz
Альбомы группы «Дымовая завеса»
Дебютные альбомы 2000 года